Игры в группе B на Евро-2000 проходили с 10 по 19 июня. В группу вошли хозяева чемпионата Бельгия, а также Швеция, Италия и Турция.

Италия выиграла группу и вышла в четвертьфинал вместе с Турцией, занявшей второе место.

Участники

Итоговая таблица 

Время — центральноевропейское летнее (UTC+2).

Матчи

Бельгия — Швеция

Турция — Италия

Италия — Бельгия

Швеция — Турция

Турция — Бельгия

Италия — Швеция

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2000